Die Vietnam Open 2013 im Badminton fanden vom 2. bis 8. Dezember 2013 in Ho-Chi-Minh-Stadt statt. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar. Es war das 18. und damit letzte Turnier des BWF Grand Prix 2013.

Austragungsort 
 Phan Dinh Phung Stadium, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Herreneinzel

Setzliste 
  Alamsyah Yunus
  Tan Chun Seang
  Chan Yan Kit (3. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
  Ashton Chen Yong Zhao (3. Runde)
  Son Wan-ho
  Wei Nan (Viertelfinale)
  Xue Song
  Simon Santoso
  Ng Ka Long (1. Runde)
  Loh Wei Sheng (nicht angetreten)
  Park Sung-min (1. Runde)
  Wang Tzu-wei (nicht angetreten)
  Andre Marteen (1. Runde)
  Evert Sukamta (1. Runde)
  Hsueh Hsuan-yi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Febby Angguni (1. Runde)
  Hera Desi Ana Rachmawati
  Maria Febe Kusumastuti
  Millicent Wiranto (1. Runde)
  Salakjit Ponsana (1. Runde)
  Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
  Hsu Ya-ching (Viertelfinale)
  Kim Hyo-min (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Hendra Gunawan / Yonathan Suryatama Dasuki (nicht angetreten)
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (nicht angetreten)
  Evgeny Dremin / Sergey Lunev (2. Runde)
  Hardianto / Agripina Prima Rahmanto (nicht angetreten)
  Fran Kurniawan / Bona Septano
  Selvanus Geh / Alfian Eko Prasetya (nicht angetreten)
  Hafiz Faizal / Putra Eka Rhoma (nicht angetreten)
  Ketlen Kittinupong / Dechapol Puavaranukroh (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Ko A-ra / Yoo Hae-won
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho
  Chen Hsiao-huan / Lai Chia-wen (Halbfinale)
  Chiang Kai-hsin / Tsai Pei-ling (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Lukhi Apri Nugroho / Annisa Saufika (nicht angetreten)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (nicht angetreten)
  Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan
  Lin Chia-yu / Wang Pei-rong (Viertelfinale)
  Kim Dae-eun / Ko A-ra (2. Runde)
  Kang Ji-wook / Choi Hye-in (Halbfinale)
  Alfian Eko Prasetya / Shendy Puspa Irawati (nicht angetreten)
  Wong Fai Yin / Chow Mei Kuan (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt
BWF Grand Prix 2013